Franciaország
Parnay, település Cher megyében
Parnay, település Maine-et-Loire megyében